George Segal kan verwijzen naar:

George Segal (acteur), een Amerikaans acteur
George Segal (kunstenaar), een kunstenaar